Реймо́н () — французская фамилия. Известные носители:

 Реймон, Анри (1900—1980) — швейцарский шоссейный велогонщик, выступавший в 1920-х годах XX века. 
 Реймон, Жан (1912—1986) — франко-монегасский политический деятель, государственный министр (глава правительства) Монако (1963—1966).
 Реймон, Жан-Арно (1742—1811) — французский архитектор. 
 Реймон, Жан-Микаэль (род. 1986) — французский боксёр.

Топонимы 
 Реймон — коммуна во Франции, департамент Шер.